Гуаса-де-Кампос ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Паленсия в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Тьерра-де-Кампос.  Население — 61 человек (на 2010 год).

Население

Примечания

Муниципалитеты Паленсии